30159 Behari – asteroide della fascia principale
 Ardian Behari – ex calciatore albanese